Miejscowości w Polsce:
 Szadów Księży
 Szadów Pański
Miasta na Litwie:
 Szadów (lit. Šeduva) – miasto na Litwie